Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis zum 16. Februar 2014 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Buenos Aires der Copa Claro sowie in Memphis die U.S. National Indoor Tennis Championships gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Der Titelverteidiger im Einzel Juan Martín del Potro trat in diesem Jahr topgesetzt an, schied jedoch im Viertelfinale gegen Ernests Gulbis aus. Dieser wiederum scheiterte im Halbfinale am Tschechen Tomáš Berdych, der das Finale ebenfalls für sich entscheiden konnte. Er gewann dies deutlich in zwei Sätzen gegen Marin Čilić und feierte damit seinen neunten Turniersieg im Einzel.

Im Doppel gewannen im letzten Jahr Robert Lindstedt und Nenad Zimonjić den Titel. Sie traten in diesem Jahr mit neuen Partnern an und schieden bereits früh aus dem Turnier aus. Das Finale entschied das französische Duo Michaël Llodra und Nicolas Mahut für sich. Sie besiegten den für die Niederlande startenden Jean-Julien Rojer und sein rumänischer Partner Horia Tecău in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 fand am 8. und 9. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Rotterdam